Jean Martin peut désigner :
 Jean Martin (?-1553), écrivain, auteur de la première traduction en français du De Architectura de Vitruve ;
 Jean Martin (v. 1550-1612), évêque de Périgueux de 1600 à 1612 ;
 Jean Martin (1863-1926), homme politique, député de la Seine ;
 Jean Martin (1905-1984), chirurgien et président du Sporting Club Universitaire de France ;
 Jean Martin (1911-1996), peintre français ;
 Jean Martin (1922-2009), acteur français ;
 Jean Martin (1926-2007), helléniste français ;
 Jean Martin, pseudonyme de Gino Marturano (1931-), acteur italien ;
 Jean Martin (1927–2020), pianiste français ; 
 Jean Martin (1940–), médecin suisse ;